Tommasone ist der Familienname folgender Personen:

 Carmine Tommasone (* 1984), italienischer Boxer
 Cyril Tommasone (* 1987), französischer Kunstturner